Список видов, входящих в род 
 Список видов составлен на основе данных Королевских ботанических садов Кью, Великобритания. См. раздел «Ссылки»
 Знаком × отмечены виды, имеющие гибридное происхождение.
 Синонимика видов в данном списке не приводится.
 Русские названия взяты на сайте www.agbina.com. См. раздел «Ссылки»


A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Ссылки 
 Arisaema Список видов в базе данных Королевских ботанических садов Кью, Великобритания 

 
Аризема